Debusmann ist der Familienname folgender Personen:

 Gero Debusmann (* 1943), deutscher Rechtswissenschaftler
 Günther Debusmann (1931–2013), deutscher Radrennfahrer